Hickenia puede referirse a:
Una publicación del Instituto de Botánica Darwinion.
El nombre de un sinónimos del género botánico ''Morrenia.
 Hickenia, revista botánica